O’Herlihy ist der Familienname folgender Personen:

 Dan O’Herlihy (1919–2005), irischer Schauspieler
 Gavan O’Herlihy (1954–2021), irischer Schauspieler
 Michael O’Herlihy (1929–1997), irischer Filmregisseur und Produzent